Jean Brochard (1893-1972) – attore cinematografico, teatrale e televisivo francese
 Laurent Brochard (1968) – ex ciclista su strada francese
 Martine Brochard (1944) – attrice, cantante e scrittrice francese naturalizzata italiana